Der Kanton Moreuil ist ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Montdidier und Péronne, im Département Somme und in der Region Hauts-de-France; sein Hauptort ist Moreuil. Vertreter im Generalrat des Départements sind seit 2015 Pierre Boulanger und Françoise Maille-Barbare´(beide DVD).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 41 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur Neuordnung bestand der Kanton Moreuil aus den 23 Gemeinden Arvillers, Aubercourt, Beaucourt-en-Santerre, Berteaucourt-lès-Thennes, Braches, Cayeux-en-Santerre, Contoire, Démuin, Domart-sur-la-Luce, Fresnoy-en-Chaussée, Hangard, Hangest-en-Santerre, Ignaucourt, Mézières-en-Santerre, Moreuil, Morisel, La Neuville-Sire-Bernard, Pierrepont-sur-Avre, Le Plessier-Rozainvillers, Le Quesnel, Thennes, Villers-aux-Érables und Wiencourt-l’Équipée. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 182,87 km2.

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 
2019: Fusion Contoire, Hargicourt (Kanton Roye) und Pierrepont-sur-Avre → Trois-Rivières

Moreuil